Макси́м Алексе́ев — русские имя и фамилия. Известные носители:
 Алексеев, Максим (конец XVII века) — подьячий в правление царя Алексея Михайловича и царевны Софьи.
 Алексеев, Максим Николаевич (1911—1986) — подполковник авиации, Герой Советского Союза.